Daubermann ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Daubermann (* 1997), deutsche Mountainbikerin
 Leonie Daubermann (* 1999), deutsche Mountainbikerin
 Lucas Daubermann (* 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Luisa Daubermann (* 2002), deutsche Mountainbikerin